Андре Агаси је освојио турнир. У финалу је победио Андреја Медведева резултатом 1-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4. Освајањем овог турнира Агаси је комплетирао каријерни гренд слем.

Носиоци 

  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Пит Сампрас (друго коло)
  Патрик Рафтер (треће коло)
  Карлос Моја (четврто коло)
  Рихард Крајичек (друго коло)
  Алекс Коређа (четвртфиналиста)
  Тим Хенман (треће коло)
  Густаво Киртен (четвртфиналиста)

<ol start="9">
  Марсело Риос (четвртфиналиста)
  Марк Филипусис (прво коло)
  Карол Кучера (прво коло)
  Грег Руседски (четврто коло)
  Андре Агаси (победник)
  Феликс Мантиља (четврто коло)
  Горан Иванишевић (прво коло)
  Томас Енквист (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 1999.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно